Выжидательный ход — шахматный термин, обозначающий ход, с помощью которого одна сторона передает очередь хода другой. Как правило, принципиального воздействия на рисунок позиции выжидательный ход не оказывает.

Значение в игре

Выжидательные ходы могут использоваться в следующих случаях: 
 для выяснения намерений соперника при отсутствии плана игры;
 для затягивания времени с надеждой на ошибку соперника;
 для создания позиции цугцванга, в частности — для намеренного выигрыша или проигрыша темпа.

Первые два пункта относятся к психологическому аспекту шахматной игры. Последний пункт позволяет говорить о выжидательных ходах как об элементе шахматной тактики.

Одним из примеров тактического использования выжидательного хода, связанного с выигрышем или проигрышем темпа, является маневр короля или иной фигуры по треугольнику в эндшпиле.

Классический пример действия «треугольника» приведён на диаграмме. При своём ходе чёрные проигрывают, т.к. не в состоянии выдержать соответствие: 
1...Крс7 2. Крс5; 1… Крd8 2. Крd6 Крс8 3. с7. 
Белые при своём ходе передают очередь хода чёрным путём 1. Крd4 Крd8 2. Крс4 Крс8 3. Крd5. Здесь ход 2. Крс4 — выжидательный.

Серию выжидательных ходов иногда называют выжидательным манёвром. В партии Эйве — Алехин (матч на первенство мира, 1935 г., партия 8) белые применили выжидательный манёвр, состоящий из выжидательных ходов ладьи по линии с и выжидательного хода пешкой h с тем, чтоб загнать черных в положение цугцванга: 36. Лс2 Лd6 (в ином случае последует 37. Сс8) 37. f4 f5 38. Лd8 Лс8 39. Лс7+ Лd7 40. Лс3 Лd6 41. Лс7+ Лd7 42. Лс3 Лd6 Белые начинают выжидать. 43. h4. Черные в цугцванге: на 43...Лd7 (d8) последует 44. Сс8, угрожая 45. Лс7+, а на 44... Крd6 — 45. Лd3+  с разменом ладей. Другие ходы также ведут к поражению. 43... g6 44. Лс2 h5 (ходы пешками закончились) 45. Лс3. Выжидательный маневр снова привел к цугцвангу черных, и на 69 ходу они капитулировали.

Шахматная композиция

В шахматной композиции выжидательные ходы неразрывно связаны со многими задачными темами.

В задаче Шнейдера у белых готовы маты на все ходы черных, кроме ходов пешкой g. Чтобы поставить черных в цугцванг, белые применяют выжидательный манёвр белопольным слоном: 1. Ca6 g5 2. Cb5 g4 3. Kf2+ Kp:e5 4. K:g4+ Kpe6 5. Ce8. У черных остались ходы только конями: 5... Kd~ 6. Kf4× и 5...Kf~ 6. Kd4×.

Литература 
 
 

Шахматная тактика